Pujol est un patronyme et un toponyme, variante de Poujol, assez fréquents en aires linguistiques occitane et catalane. Mot occitan
issu du bas latin *podiollum avec le sens de "petite colline" et dérivé lui-même du latin podium.

Patronyme 

 Abbé Pujol, mathématicien français du , élève de Pierre Varignon dont il a publié une œuvre posthume ;
 Abel de Pujol (1785-1861), artiste peintre français ;
 Alain Pujol (1924-1998), écrivain et journaliste.
 Annie Pujol (1961-), présentatrice de télévision française ;
 Emilio Pujol (1886-1980), guitariste, compositeur et pédagogue espagnol ;
 Eugène Pujol (1899-1986), artiste peintre français ;
 Catherine Pujol, femme politique ;
 Grégory Pujol (né en 1980), footballeur français ;
 Jean-Marc Pujol (né en 1949), homme politique français ;
 Joan Baptista Pujol (1835-1898), pianiste, compositeur et pédagogue espagnol ;
 Jean-Pierre Pujol (1941- 2017), homme politique français ;
 Joan Pau Pujol (1570-1626), compositeur et organiste espagnol ; 
 Jordi Pujol (né en 1930), homme politique espagnol ;
 Joseph Pujol (1857-1945), dit "Le Pétomane", humoriste français ;
 Juan Gregorio Pujol (1817–1861), avocat et homme politique argentin ;
 Julie Pujol (née en 1981), joueuse française de rugby à XV ;
 Laetitia Pujol (née en 1975), danseuse française ;
 Lluís Pujol (né en 1947), footballeur espagnol ;
 Louis Pujol (1790-1855), marin et administrateur colonial français ;
 Louis Ferdinand Pujol (1822-1866), ouvrier et écrivain républicain ;
  (1951-1997), docteur en économie de l'Université Simon Fraser, Vancouver, Canada ;
 Oriol Pujol Ferrusola (né en 1966), homme politique catalan ;
 Óscar Pujol (né en 1983), cycliste espagnol ;
 Patrice Pujol (1958-), comédien français ;
 Paul Pujol (1848-1926), peintre et architecte français ;
 Philippe Pujol (né en 1975), journaliste français ;
  ;
 Ramon Pujol (1981-), acteur catalan;
 Raymond Pujol (1927), ethnologue français ;
 Rosemonde Pujol (1917-2009), écrivaine, journaliste et résistante française;
 René Pujol (1888-1942), scénariste, réalisateur et compositeur français ;
 Sébastien Pujol (19?-), producteur de musique français ;
 Yves Pujol (1965-), chanteur et humoriste français.

Toponyme 

 Le Pujol, ancienne commune française de la Haute-Garonne, aujourd'hui intégrée à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille ;
 Le Pujol, ancienne commune française du Tarn, aujourd'hui intégrée au Ségur.

Voir aussi

Références 

Patronyme catalan
Patronyme occitan
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France